Az 1998–1999-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának nyolcvannyolcadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Sturm Graz csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Sturm Graz az 1998-99-es szezon bajnoka.
 A Sturm Graz és a Rapid Wien részt vett az 1999–00-es UEFA-bajnokok ligájában.
 A Grazer AK és a LASK Linz részt vett az 1999–00-es UEFA-kupában.
 Az Admira Wacker Mödling kiesett a másodosztályba (1. Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák labdarúgó-bajnokságok
Osztrák 1